Sundern ist der Name folgender Gemeinden, Ortsteile und eines Wohnplatzes:

in Niedersachsen:
 Sundern (Schoholtensen), Wohnplatz des Ortsteils Schoholtensen der Gemeinde Auetal, Landkreis Schaumburg
 Sundern (Peine), Gebiet und Straßenname in Peine

in Nordrhein-Westfalen:
 Sundern (Sauerland), Stadt im Hochsauerlandkreis
 Amt Sundern, Gemeindeverband im ehemaligen Kreis Arnsberg
 Sundern (Bochum), Stadtteil der kreisfreien Stadt Bochum
 Sundern (Gütersloh), Stadtteil der Kreisstadt Gütersloh
 Sundern (Halver), Ortsteil der Stadt Halver im Märkischen Kreis
 Sundern (Hiddenhausen), Ortsteil der Gemeinde Hiddenhausen im Kreis Herford
 Sundern (Stemwede), Ortsteil der Gemeinde Stemwede im Kreis Minden-Lübbecke
 Sundern (Clarholz), Bauerschaft in Clarholz, Gemeinde Herzebrock-Clarholz im Kreis Gütersloh
 Sundern (Oelde), Gebiet in Oelde im Kreis Warendorf

Sundern steht auch für:
 Sundern oder Sondern (Grundstück), aus allgemeiner Nutznießung ausgesondertes und dem Privatgebrauch übergebenes Grundstück
 Forstbezirk bei Diekholzen im Landkreis Hildesheim, Niedersachsen
 Sundern (Boimstorf), Landschaftsschutzgebiet und Fauna-Flora-Habitat-Gebiet bei Boimstorf, Königslutter am Elm, Niedersachsen
 Sundern (Braunschweig), Waldgebiet im Ortsteil Thune, Braunschweig, Niedersachsen
 Sundern (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in Hemmingen, Region Hannover
 Sundern (Wolfhagen), eine Flurwüstung bei Wolfhagen, Landkreis Kassel, Hessen